Dschungel steht für:
 Dschungel, Waldtyp
 Dschungel (Diskothek), ehemaliger Tanzclub in Berlin
 Unternehmen Dschungel, Operation der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Dschungel (TV-Magazin), Umweltmagazin mit Jean Pütz im WDR-Fernsehen

Der Dschungel steht für:
 Der Dschungel, Roman des Schriftstellers Upton Sinclair

Siehe auch:

 Jungle (Begriffsklärung)